Þór bezeichnet in isländischer Schreibweise:
 den Donnergott Thor
 einen Vornamen, siehe Þór (Vorname)
 Þór Akureyri, einen isländischen Sportverein

Schiffe:
 Thor (Schiff, 1920)
 Thor (Schiff, 1930)
 Thor (Schiff, 1951)
 Thor (Schiff, 2011)

Siehe auch:
 Thor (Begriffsklärung)